NHK Trophy 2004 — международный турнир по фигурному катанию, третий из шести этапов серии Гран-при сезона 2004/05. Проходил с 4 по 7 ноября 2004 года в Нагое (Япония). Турнир был организован Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов Гран-при наибольшее количество очков, прошли в финальный турнир серии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
В качестве обязательного танца был предписан полуночный блюз ().

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт 

2004 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нагое
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Ноябрь 2004 года
Спорт в Японии в 2004 году